Phượng Mao (Bắc Ninh)
 Phượng Mao (Phú Thọ)